Эрик Б. Х. Банг (; род. 25 октября 1944) — датский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ (1979 г.). Участник двух чемпионатов Дании, ряда международных турниров, проводившихся на территории Дании. Победитель турнира в Орхусе (1972 г.). В составе сборной Дании участник международных командных турниров и матчей. Представлял Данию на турнире северных стран в 1973 г.

Наибольших успехов добился в игре по переписке. Стал бронзовым призером 8-го чемпионата Европы (1971—1975 гг.). Участвовал в двух чемпионатах мира по переписке. В составе сборной Дании участвовал в командном первенстве мира по переписке (1977—1982 гг.). Занял 1-е место на 1-й доске.

За достижения в заочных шахматах в 1974 г. был удостоен звания международного мастера ИКЧФ, а в 1979 г. — звания гроссмейстера ИКЧФ. В 13-м чемпионате мира по переписке завоевал серебряную медаль.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Гроссмейстеры ИКЧФ